Быканово — название населённых пунктов.

Россия 
 Быканово — село в Обоянском районе Курской области.
 Быканово — село в Октябрьском районе Курской области.

См. также 
 Быканов — фамилия.